George Jeffreys peut faire référence à :

 George Jeffreys (compositeur) (vers 1610–1685), compositeur et organiste de Charles I ;
 George Jeffreys (1er baron Jeffreys) (1645–1689), homme politique britannique & juriste ;
 George Jeffreys (1er baron Jeffreys (1878–1960), militaire et homme politique britannique :
 George Jeffreys (pasteur) (1889–1962), Leader religieux britannique

Voir aussi
 George Jefferies, photographe